Estudi BSV (de l'acrònim del seus socis Bernar, Sainz de Vicuña), estudi d'arquitectura amb seu a Madrid
 Berliner SV 1892 (del seu nom en alemany Berliner Sport-Verein), club d'esports de la ciutat de Berlín (Alemanya)
 BSV Stahl Brandenburg (de l'acrònim en alemany Ballspielverein), club de futbol de la ciutat de Brandenburg an der Havel (Alemanya)
 BSV 07 Schwenningen (de l'acrònim en alemany Ballspielverein), club de futbol de Baden-Württemberg (Alemanya)
 Berliner Schachverband, associació de clubs d'escacs de Berlín (Alemanya)